Mairinquense – abitanti di Conselheiro Mairinck
Mairinquense – abitanti di Mairinque